Gorgia – retore e filosofo siceliota del V secolo a.C.
 Gorgia – generale seleucide del II secolo a.C.
 Gorgia – retore greco antico del II secolo a.C.
 Gorgia –  dialogo di Platone
 Gorgia toscana – fenomeno linguistico della Toscana